Angleworm Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Angleworm Lake (Michigan), im Keweenaw County
 Angleworm Lake (Minnesota), im St. Louis County